Елина Свитолина је освојила турнир. У финалу је савладала Каролину Возњацки са 6:4, 6:0.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори
 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com
Отворено првенство Канаде у тенису 2017.
Отворено првенство Канаде у тенису — жене појединачно